Brad Barritt – rugbista a 15 sudafricano
 Daniel Barritt – copilota di rally britannico
 Victoria Hamilton-Barritt – attrice e cantante inglese